Sordariaceae är en familj av svampar. Sordariaceae ingår i ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sordariaceae